Horvátország
Majur, falu és község, Sziszek-Moslavina megyében
Majur, falu Farkaševac községben, Zágráb megyében
Novi Majur falu Pakrac községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Stari Majur falu Pakrac községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szerbia
Majur  falu Jagodina községben, a Pomoravlje körzetben
Majur  falu Szabács községben, a Mačvai körzetben